Toponímis:
 Sisquer: Entitat de població de Guixers (Solsonès)
 Sisquer: Entitat de població de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 El Llau del Sisquer: Torrent del Pallars Sobirà
 La serra del Sisquer: Serra de Guixers (Solsonès)
 La serra de Sisquer: Serra de La Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 El torrent del Sisquer: Torrent de Guixers (Solsonès)